Ondřej Vaculík (ur. 12 maja 1986 w Jilemnicach) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu sportowego Dukla Liberec.

Jego debiut w narodowej reprezentacji miał miejsce w 2002, natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 21 lutego 2006 w Sapporo. Dzień później był tam 28., co dało mu pierwsze punkty PŚ. W zawodach Pucharu Kontynentalnego czterokrotnie zajmował miejsca na podium.

Ma brata, Františka, który po zakończeniu kariery został servicemanem czeskiej kadry narodowej.

W Planicy w 2009 ustanowił swój rekord życiowy 183,5 metra.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Vaculíka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 50. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – 31. miejsce (K-90), 38. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2009  Liberec – 5. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 56. miejsce
 2004  Stryn – 39. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 7. miejsce
 2004  Stryn – 7. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 79.
 sezon 2008/2009: 62.
 sezon 2010/2011: 82.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009 – 44.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 70.
 2009 – 53.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 54.
 2009 – 64.
 2011 – 39.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 22.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 27.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 239.
 sezon 2005/2006: 59.
 sezon 2006/2007: 27.
 sezon 2007/2008: 28.
 sezon 2008/2009: 43.
 sezon 2009/2010: 118.
 sezon 2010/2011: 37.
 sezon 2011/2012: 122.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Planica – 6 stycznia 2007 (2. miejsce)
  Brotterode – 19 stycznia 2008 (3. miejsce)
  Kranj – 24 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 31 stycznia 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008: 40.
 2009: 43.
 2010: 43.
 2011: 36.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 22.
 sezon 2009/2010: 193.
 sezon 2010/2011: 21.
 sezon 2011/2012: 49.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Harrachov – 15 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Harrachov – 16 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Szczyrk – 16 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Kranj – 5 lutego 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Jilemnicach